Наро́дный комиссариа́т иностра́нных дел (НКИД или Наркоминдел) — название государственных органов СССР и союзных республик, ответственных за проведение внешней политики Советского государства в 1917—1946 гг:
 Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР (1917—1923)
 Народный комиссариат иностранных дел СССР (1923—1946)